Stanisław Kołakowski (-1622) – doktor medycyny i filozofii, poeta
 Stanisław Kołakowski – urzędnik ministerialny w II Rzeczypospolitej